Chasqui bezeichnet:

Chaski (auch: Chasqui), Läufer zur Übermittlung von Nachrichten im Inka-Reich
Chasqui, Ortschaft in der Provinz Carrasco, Bolivien
Chasqui-1, Amateurfunksatellit der Universidad Nacional de Ingeniería, Peru